Prunet : commune française de l'Ardèche
 Prunet : commune française du Cantal
 Prunet : commune française de la Haute-Garonne
 Prunet, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Prunet-et-Belpuig

Voir aussi

 Prunet-et-Belpuig : commune française des Pyrénées-Orientales
 La Salle-Prunet :  ancienne commune française, de la Lozère, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Florac-Trois-Rivières

Homonymie de toponyme